У́лица Якира — название улиц в честь Ионы Якира в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Якира — улица в Алма-Ате.

Молдавия 
 Улица Якира — прежнее название улицы Григоре Уреке в Кишинёве.

Россия 
 Улица Якира — улица в Воронеже.
 Улица Якира — улица в Ейске.

Украина 
 Улица Якира — прежнее название улицы Степана Тимошенко в Виннице.
 Улица Якира — прежнее название улицы Ивана Сулимы в Днепре.
 Улица Якира — прежнее название Древлянской улицы в Киеве.
 Улица Якира — прежнее название Люблинской улицы в Сумах.
 Улица Якира — прежнее название Тюринской улицы в Харькове.
 Улица Якира — прежнее название улицы Ицхака Рабина в Одессе.